YQH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Watson Lake (Yukon) (Canada)